Il presidente è scomparso (The President Vanishes) – romanzo di Rex Stout del 1934
 The President Vanishes – film del 1934 diretto da William A. Wellman